Ел Канализо има више значења:

 Ел Канализо, Лас Сабилас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Канализо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику